

Biografia 
Pietro Civitareale nasce a Vittorito, paese della Valle Peligna, e sin dall'infanzia fa propri gli umori e le sonorità del suo dialetto natale, che successivamente userà nel linguaggio poetico. A Sulmona consegue l'abilitazione magistrale e comincia subito a insegnare. Proprio nella città d'Ovidio, nella seconda metà degli anni '50, l'amico poeta Ottaviano Giannangeli lo introduce nel cenacolo culturale formato da nomi come Vittorio Clemente e Italo Picini . Prende a collaborare, con articoli di critica letteraria, alla rivista culturale "Dimensioni", fondata e diretta dallo stesso Giannangeli, su cui pubblica anche alcune poesie. Nel 1960 si trasferisce, per motivi di lavoro, ad Alessandria, e successivamente a Firenze, deve risiederà stabilmente dal '62.

La sua raccolta di versi Nuovi accordi (1959), viene accolta entusiasticamente dal poeta Vittorio Clemente, che gli scrive:

[...] Vi ho trovato sincerità profonda di sentimento e ispirazione; vivacità di linguaggio e immagini: misura di discorso. 
Per quest'ultima cosa mi compiaccio molto con te: l'hai saputo raggiungere senza nuocere alla chiarezza delle espressioni e dei significati. 

Negli anni la sua attività poetica sarà assai prolifica, sia in lingua che in dialetto. Ottaviano Giannangeli, nella prefazione al suo libro Un'altra vita (1968), scrive di lui:

[...] Civitareale è teso a continuare e perfezionare una sua ragione, per cui ha inteso specializzare da tempo, come ogni serio operatore di versi, un proprio linguaggio.  Il suo timore [...] è quello di vedere dissolversi [...] il nucleo storico - e geografico - in cui ha visto disegnarsi faticosamente il germe della sua poesia. 

Attento critico di letteratura contemporanea, Pietro Civitareale si occupa di grandi autori come Carlo Betocchi, a cui lo lega una profonda amicizia, e a cui dedica due volumi (Carlo Betocchi, 1977; Betocchi, l'armonia dell'essere, 1994). Sempre in qualità di critico, scrive sulla delicata questione della poesia dialettale, e pubblica numerosi saggi e volumi antologici, come Poeti in romagnolo del secondo Novecento (2005) e La dialettalità negata (2009). Collabora a riviste letterarie come "Oggi e domani", "Il lettore di provincia" e "Capoverso". 
Si occupa alacremente, in qualità di studioso e traduttore, di letteratura spagnola. Traduce i grandi autori classici, come Cervantes, e gli innovativi poeti moderni, come Gimferrer. Nel 1998 la sua traduzione di Pessoa viene edita da Mondadori (L'enigma e le maschere).

Pietro Civitareale ha vinto, tra gli altri, il Premio Michele Cima (1982), il Premio Tagliacozzo (1988) e il Premio Scanno (1992) per la poesia ; il Premio Internazionale Pisa-Ultimo Novecento (1980) per la saggistica, e il Premio Trinità (1981) per la traduzione.

È con queste parole che lo studioso Franco Brevini sintetizza il lavoro poetico di Civitareale inerente al dialetto:

Il suo abruzzese obbedisce a un canone monolinguistico, è un codice interiore, adibito a un'operazione rigorosamente lirica, in un quadro di poesia che guarda ai grandi modelli della tradizione regionale, soprattutto De Titta e Clemente.

Opere

Poesia 
Liriche senza meta, Bergamo, La Nuova Italia Letteraria, 1956
Accordi in minore, Milano, Convivio Letterario, 1957
Nuovi accordi, Milano, Gastaldi Editore, 1959
Un'altra vita: 1958-1966, prefazione di Ottaviano Giannangeli, Pescara, Emblema, 1968
Hobgoblin, Firenze, Poesiarte, 1975,
Un modo di essere, Associazione Turistica Pro Riccia, 1983
Quasi un refrain, Sora, Edizione dei Dioscuri, 1984
Come nu suonne, prefazione di Alessandro Dommarco, Firenze, Poesiarte, 1984
Allegoria della memoria (Alegorias de la memoria), edizione bilingue, Saragozza, Olifante, 1988
Neniaton, Firenze, Poesiarte, 1988
Il fumo degli anni, Venezia, Edizioni del Leone, 1989
Vecchie parole, prefazione di Vito Moretti, Vigonza, Biblioteca Cominiana, 1990
Altre evidenze, Forlì, L'Ortica, 1991
A sud della luna Firenze, Poesiarte, 1993
Solitudine delle parole, Chieti, Solfanelli, 1994
Le miele de ju mmierne, prefazione di Giovanni Tesio, postfazione di Ottaviano Giannangeli, Faenza, Mobydick, 1998
Ombre disegnate, Cosenza, Edizioni Orizzonti Meridionali, 2001
Quele che remane. I libri del Quartino, Torino, Stampa, Cop. Alice, 2003
Mitografie e altro, Rimini, Raffaelli Editore, 2008
Ju core, ju munne, le parole, Roma, Cofine, 2013
Cartografie di un visionario, Martinsicuro, Di Felice, 2014
Préime che ve' le schìure (Prima che venga il buio), Roma, Cofine, 2020
Di un'altra luce, Martinsicuro, Di Felice, 2021
Quasce na storia, Ortona, Menabò, 2022

Narrativa 
L'angelo di Klee, Verona, Bonaccorso, 2009
Da questa parte del mondo, Signa, Masso delle Fate, 2012
D'amore e d'altro, Martinsicuro, Di Felice, 2017

Critica 
Carlo Betocchi, Milano, Ugo Mursia Editore, 1977
Betocchi: l'armonia dell'essere, Roma, Edizioni Studium, 1994
La funzione della memoria nella poetica di Vittorio Clemente, in La poesia di Vittorio Clemente (1895-1995), Atti del Convegno nazionale di Studio (Bugnara-Sulmona, 5-6 maggio 1995) per il centenario della nascita, a cura di Ottaviano Giannangeli, L'Aquila, Amministrazione Provinciale, 1995
Poeti in romagnolo del secondo Novecento, prefazione di Davide Argnani, postfazione di Giuseppe Bellosi, Imola, La Mandragora, 2005
La dialettalità negata. Annotazioni critiche sulla poesia dialettale contemporanea, Roma, Cofine, 2009
Vittorio Clemente: una vita per la poesia, Roma, Cofine, 2017
Voci femminili della Poesia del Novecento, Cosenza, Alimena, 2019
Letteratura e dintorni, Martinsicuro, Arsenio, 2020
Poesia e poeti del Novecento e oltre, Martinsicuro, Arsenio, 2022

Note

Collegamenti esterni
Profilo di Pietro Civitareale su Poeti del Parco
Dieci poesie inedite di Pietro Civitareale

Scrittori dialettali italiani
Poeti in dialetto abruzzese